Кнехт — парна тумба на палубі судна або на пристані для закріплювання канатів, снастей
 Кнехт (ландскнехт) — у Західній Європі XV—XVII ст. — найманий солдат
 Кнехт — кріпак у середньовічній Німеччині
 Кнехт — безземельний селянин, батрак у Прибалтійському краю Російської імперії
 Кнехт Рупрехт — супутник Святого Миколая в німецькому фольклорі

Прізвище 
 Юстін Генріх Кнехт (1752—1817) — німецький музикант